Бібліограф — фахівець у галузі бібліографії
 «Бібліограф» — програмний комплекс для бібліотек